Denys – variante del nome proprio di persona Dionigi
 Ewout Denys – calciatore belga
 Frans Denys – pittore fiammingo
 Jacob Denys – pittore fiammingo
 Nicolas Denys – nobile ed esploratore francese

Pagine correlate 
Denis
Dennys
Dennis